Ли Линг може се односити на:
 Ли Линг (бацачица кугле), кинеску бацачицу кугле
 Ли Линг (скакачица мотком), кинеску скакачицу мотком